Тімако́в () — російське прізвище.

Персоналії 
 Олег Тімаков (1970—1990) — російський футболіст, півзахисник. 
 Наталя Тімакова (* 1975) —  російський політик. Заступник голови Зовнішекономбанку з 17 вересня 2018 року.

Російські прізвища